Leopard může být:

 v říši živočichů
 levhart – velké kočkovité šelmy z rodů Panthera a Neofelis
 leopardus – rod malých kočkovitých šelem

heraldika
 lev (heraldika) – označení kráčejícího lva, na rozdíl od lva ve skoku

v kultuře
 Leopard (film, 1918) – maďarský film z roku 1918 režiséra Alfréda Désiho
 Leopard (film, 1963) – italský film režiséra Luchina Viscontiho z roku 1963
 Leopard loví v temnotách – kniha Wilbura Smitha

ve vojenství
 Leopard 1 – německý tank z roku 1965
 Leopard 2 – německý bojový tank ze 70. let 20. století

v počítačích
 Mac OS X 10.5 Leopard – označení pro verzi operačního systému Apple
 Mac OS X 10.6 Snow Leopard – označení pro verzi operačního systému Apple